«Хюррем Султан» () — турецкий исторический телесериал 2003 года.

Сюжет 
Сериал повествует о событиях из жизни знаменитой Роксоланы. В юном возрасте Александра попадает в плен к крымским татарам, которые переправляют девушку в столицу Османской империи, Стамбул. Здесь череда обстоятельств приводит девушку в гарем султана Сулеймана Великолепного. При поддержке матери султана, валиде Айше Хафсы Султан, Александра, получившая от султана имя «Хюррем», добивается невиданных прежде высот. Однако, в гареме у неё есть влиятельная соперница — бывшая любимица султана Махидевран, которая, к тому же, является матерью старшего наследника Мустафы. Один за другим рождаются дети Хюррем, тем самым укрепив её власть в гареме и сердце султана. Но на пути к власти придётся многим пожертвовать. Избавившись от главного противника её сыновей и потеряв троих своих детей, но так и не став валиде, Хюррем умирает в объятьях любимого султана.

В ролях 

Телесериалы на турецком языке
Драматические телесериалы Турции
Исторические телесериалы Турции
Телесериалы Турции 2000-х годов
Исторические телесериалы о XVI веке
Фильмы об Османской империи
Телесериалы 2003 года
Телесериалы Турции, запущенные в 2003 году
Программы телеканала Star TV (Турция)